В этой статье собраны данные о персонажах древнегреческой мифологии, чья родина не упоминается в источниках.

Женихи Гипподамии 
Родина большинства женихов неизвестна, поэтому их список приводится здесь.
 Автомедонт. По версии схолий к Пиндару, один из женихов Гипподамии, убитый Эномаем. :en:Automedon
 Акарнан. По версии схолий к Пиндару, один из женихов Гипподамии, убитый Эномаем.
 Аристомах. Согласно поэме «Великие Эои» и схолиям к Пиндару, двенадцатый жених Гипподамии, погибший от руки Эномая. :en:Aristomachus
 Гиппофой. По версии схолий к Пиндару, один из женихов Гипподамии, убитый Эномаем.
 Евриал. Согласно поэме «Великие Эои», третий жених Гипподамии, погибший от руки Эномая.
 Еврилох. По версии схолий к Пиндару, один из женихов Гипподамии, убитый Эномаем. :en:Eurylochus (mythology)
 Евримах. Согласно поэме «Великие Эои» и схолиям к Пиндару, четвертый жених Гипподамии, погибший от руки Эномая. :en:Eurymachus
 Капет. Согласно поэме «Великие Эои», седьмой жених Гипподамии, погибший от руки Эномая.
 Крокал. По версии схолий к Пиндару, один из женихов Гипподамии, убитый Эномаем.
 Кроний. Согласно поэме «Великие Эои», шестнадцатый жених Гипподамии, погибший от руки Эномая.
 Кротал. Согласно поэме «Великие Эои», пятый жених Гипподамии, погибший от руки Эномая.
 Ласий. Согласно поэме «Великие Эои» и схолиям к Пиндару, девятый жених Гипподамии, погибший от руки Эномая.
 Ликург. Согласно поэме «Великие Эои», восьмой жених Гипподамии, погибший от руки Эномая.
 Мармак. Согласно «Великим Эоям», первый жених Гипподамии, погибший от руки Эномая. Его кобылы Парфения и Эрифа были убиты вместе с ним и похоронены Эномаем.
 Мермн. По версии схолий к Пиндару, один из женихов Гипподамии, убитый Эномаем.
 Пелагонт. Согласно поэме «Великие Эои», четырнадцатый жених Гипподамии, погибший от руки Эномая.
 Приант. Согласно поэме «Великие Эои», тринадцатый жених Гипподамии, погибший от руки Эномая.
 Халкодонт. (Халконт.) Согласно поэме «Великие Эои» и схолиям к Пиндару, десятый жених Гипподамии, погибший от руки Эномая.
 Эолий. Согласно поэме «Великие Эои», пятнадцатый жених Гипподамии, погибший от руки Эномая.

Участники похода против Фив 
Большинство лиц в приведенном ниже списке, очевидно, аргосцы, но точно их родина в источниках не указана.

 Абант. Участник похода против Фив. Ранен Феретом.
 Агенор. Участник похода против Фив. Брат Тага. Утонул в реке, пытаясь спасти брата.
 Агиллей. (Агилей.) Участник похода против Фив. На Немейских играх состязался в борьбе. Участвовал в ночной вылазке. Убил Ялмена.
 Агирт. Участник похода против Фив. Убит фиванцами.
 Акет. Участник похода против Фив.
 Актор. Участник похода против Фив. Участник ночной вылазки, убил Фамиру.
 Антифонт. Участник похода против Фив. Убил Хромия, но убит Гипсеем.
 Анфей. Участник похода против Фив. Убит копьем фиванца.
 Арг. Участник похода против Фив. Ранен Гипсеем.
 Аргип. Участник похода против Фив. Убит Менекеем.
 Астиаг. Участник похода против Фив. Убит Гипсеем.
 Галиферс. (Алиферс.) Его статуя в Дельфах среди участников похода на Фивы.
 Гипаний. Участник похода против Фив. Убит Гемоном.
 Гиперенор. Участник похода против Фив. Убит Гемоном.
 Дамас. Участник похода против Фив. Убит Гемоном.
 Данай. Участник похода против Фив. Убил Гебра.
 Ифис. Участник похода против Фив. Ранен Акамантом.
 Капет. Участник похода против Фив. Тонет в реке.
 Лин. Участник похода против Фив. Избежал смерти от рук Гипсея.
 Номий. Участник похода против Фив.
 Орнит. Участник похода против Фив. Спасся и бежал.
 Полит. Участник похода против Фив. Убит Гемоном.
 Профой. Участник похода против Фив и Немейских игр.
 Таг. Брат Агенора. Участник похода против Фив. Убит Гипсеем.
 Таг. Участник похода против Фив. Убил Эхекла.
 Энией. Участник похода против Фив, трубач. Убит копьем.

Участники Троянской войны 
 Абант. Ахейский воин, побежденный Энеем. Его щит Эней посвящает в храм на Актийской земле.
 Автоной. Ахеец, участник Троянской войны. Убит Гектором.
 Агелай. Ахеец, участник Троянской войны. Убит Гектором.
 Амфидамант. Один из спрятавшихся в Троянском коне.
 Амфимах. Ахейский воин. Один из сидевших в Троянском коне. Возможно, тождествен Амфимаху (сыну Ктеата) в другой версии.
 Антимах. Ахейский воин. Сидел в троянском коне. Возможно, тождествен сыну Гипподаманта.
 Антифат. Грек, сидевший в Троянском коне.
 Антифей. Ахейский воин. Убит Пенфесилеей.
 Анфал. Некий ахеец, сын которого был участником Троянской войны и был убит Энеем.
 Анхиал. Ахейский герой, участвовал во взятии Трои. Изображен на картине Полигнота в Дельфах.
 Аристолох. Ахейский воин. Убит Энеем.
 Ассей. Ахеец, участник Троянской войны. Убит Гектором.
 +Бланир.+ Некий герой, жених Елены.
 Гиппоноой. Ахеец, участник Троянской войны. Убит Гектором.
 Главк. Некий Главк убит Агамемноном.
 Демолей. Ахейский воин, побежденный Энеем у вод Симоента. Его панцирь Эней подарил Мнесфею.
 Диафор. Судья, участник Троянской войны.
 Долоп. Сын Клития. Ахеец, участник Троянской войны. Убит Гектором.
 Дриант. Ахейский воин. Участник Троянской войны. Убит Деифобом.
 Евримах. Ахейский воин. Сидел в троянском коне.
 Илисс. (Эйлисс.) Ахейский воин. Убит Пенфесилеей.
 Ифидамант. Ахеец, сидевший в троянском коне.
 Лаогон. Ахейский воин, участник Троянской войны. Убит амазонкой Дериноей.
 Лаомедонт. Ахейский герой, павший при взятии Трои. В литературе не упоминается. Изображен на картине Полигнота в Дельфах, его труп уносят Синон и Анхиал..
 Ликон. Ахейский воин. Убит Деифобом.
 Меланипп. Вождь ахейцев.
 Молион. Ахейский воин. Убит Пенфесилеей.
 Одей. Сын Одея упомянут у Квинта Смирнского.
 Опид. Ахеец, участник Троянской войны. Убит Гектором.
 Ор. Ахеец, участник Троянской войны. Убит Гектором.
 Орест. Ахеец, участник Троянской войны. Убит Гектором.
 Офелтий. Ахеец, участник Троянской войны. Убит Гектором.
 Перифант. Ахейский воин, участник битвы в ночь взятия Трои.
 Персиной. Ахейский воин. Убит Пенфесилеей.
 Тевфрант. Ахеец, участник Троянской войны. Убит Гектором.
 Токсехм. Ахейский воин. Убит Энеем.
 Ферей. (Phereus) Ахейский воин. Убил Полимния.
 Фок. Сын Даная. Некий зодчий, участник Троянской войны.
 Эсимн. Ахеец, участник Троянской войны. Убит Гектором.
 Эхион. Сын Порфея, сидел в Троянском коне. Первым выпрыгнул из коня и сразу же погиб.
 Ээтион. Ахейский воин. Убит Парисом.

Участники индийского похода Диониса 
 Автесий. Воин, участник индийского похода Диониса. Убит Коримбасом.
 Аргасид. Участник индийского похода Диониса. Убит Дериадеем.
 Арет. Участник индийского похода Диониса. Убит Дериадеем.
 Билит. Участник индийского похода Диониса. Убит Морреем.
 Ганиктор. Певец в войске Диониса.
 Геликаон. Полководец в войске Диониса.
 Гималеон. (Хималеон.) Участник индийского похода. Убит в бою.
 Дексиох. Участник индийского похода Диониса. Убил Флогия. Убит Коримбасом.
 Дентис. Участник индийского похода Диониса. Убит Морреем.
 Иаон. Участник индийского похода Диониса. Убит в бою.
 Келон. (Койлон.) Участник индийского похода Диониса. Убит в бою.
 Киэс. Участник индийского похода Диониса. Убит в бою.
 Клеох. Флейтист в войске Диониса, оплакивал павших.
 Клитий. Участник индийского похода Диониса. Убил одного из слонов Дериадея. Убит Коримбасом.
 Комарк. Участник индийского похода Диониса. Убит Дериадеем.
 Криасос. Участник индийского похода Диониса. Убит Дериадеем.
 Кримисос. Участник индийского похода Диониса. Убит в бою.
 Литр. Полководец в войске Диониса.
 Моленей. Участник индийского похода. Убит Дериадеем.
 Онит. (Онитес.) Участник индийского похода. Убит Коримбасом.
 Онтирий. Участник индийского похода.
 Орменнос. Участник индийского похода. Убит Дериадеем.
 Питос. Участник индийского похода Диониса. Убит Тектафом.
 Себет. Участник индийского похода Диониса. Убит Коримбасом.
 Сифн. Участник индийского похода.
 Стафил. Полководец Диониса, сын Эномая.
 Строфий. Отец Флогия.
 Таргел. Участник индийского похода Диониса. Убит в бою.
 Телебес. Участник индийского похода. Убит Дериадеем.
 Тиамис. Участник индийского похода. Убит Дериадеем.
 Тиндарий. Участник индийского похода. Убит Коримбасом.
 Троний. (Трониос.) Участник индийского похода. Убит Дериадеем.
 Фаленей. Воин в стане Диониса, бросил копье в Дериадея, убит Дериадеем.
 Флогий (сын Строфия). Участник индийского похода. Его атаковал Моррей.
 Фоон. (Тоон.) Участник индийского похода. Убит Коримбасом.
 Фрасий. Участник индийского похода Диониса. Убит в бою.
 Эбиал (Айбиалос). Участник индийского похода Диониса. Убит Дериадеем.
 Эномай. Участник индийского похода Диониса. Убит Коримбасом.
 Эномай. Отец Энопиона и Стафила.
 Энопион. Сын Эномая, полководец Диониса.
 Эригбол. Участник индийского похода Диониса. Убит Морреем.

Прочие лица 
Знак ++ обозначает, что имя в рукописях испорчено.
 Автоной.
 Автоноя (дочь Пирея). Родила Гераклу Палемона..
 Адимант. Царь филесийский. Зевс сжег его перуном.
 Аканфа. Нимфа, возлюбленная Аполлона. Отвергла его и превращена в дерево. По другой версии, Аканф, возлюбленный Аполлона. См. :en:Acantha
 Аканфид. (Аканф.) Сын Автоноя и Гипподамии. Оплакивал брата и превращен в птицу. См. :en:Acanthis (mythology)
 Аканфида. (Аканфиллида.) Дочь Автоноя и Гипподамии. Оплакивала брата и превращена в птицу.
 Алектрион.
 Амарак. Царский парфюмер, нес мази и случайно поскользнулся. Мази смешались, и возникла новая с более сильным запахом. Превращен в траву майоран (амарак).
 Амик. Отец Гиппокоонта (см. ниже).
 Амфимар. Сын Посейдона. Муза Урания родила от него Лина (по версии).
 Андрогей. Участник осады Трои. Убит троянцами в ночь взятия Трои.
 Антиф. Грек, убитый Полифемом (?). См. англовики.
 Анф. Сын Автоноя и Гипподамии. Пожран собственными лошадьми, превращен в птицу (черную цаплю). Слуга Анфа стал другой цаплей.
 +Аптала.+ Родила от Гермеса +Евреста+.
 Арга. «Быстрая». Охотница, преследовала оленя и заявила, что догонит его, даже если он будет быстрым, как колесница Гелиоса. Гелиос превратил её в лань. Имеется ряд её изображений на вазах.
 Аресант. Было выражение «придешь к обиталищу Аресанта». Что это, неизвестно даже Н. В. Брагинской.
 +Арприт.+ Некий сын Посейдона.
 Астреида. Некий персонаж.
 Ахарей. Состязался в панкратии с Гераклом на играх в Олимпии.
 Белона. Первая сделала иголку.
 Брот. («Смертный») По Гесиоду, сын Эфира и Гемеры. По Евгемеру, некий автохтон.
 Вариллих. Изобрел некий танец, который женщины танцевали Аполлону и Артемиде.
 Гермионей. Герой, упомянутый в неясном контексте. Убил Иса..
 Гилей. Охотник на Калидонского вепря. Погиб от клыков зверя.
 Гиллида. Мать некоего красавца, героя троянской войны.
 Гиппас. Сын Еврита. Участник Калидонской охоты.
 Гиппей. Герой, изображенный Фидием рядом с Еленой и Немесидой.
 Гипподамия. Жена Автоноя, мать 5 детей, превращенных в птиц. Оплакивала сына и стала хохлатым жаворонком.
 Гиппокоонт. Сын Амика, участник Калидонской охоты.
 Дамас. Некий 4-летний ребенок, сын Фесторида.
 Дидимаон. Изготовил щит, который Эней сорвал с дверей в храме Посейдона и позже подарил Нису. Его копье упоминает Теламон.
 Диодот. Отец Пила.
 Дракон. По версии, когда Афина сражалась с гигантами, те послали против неё дракона. Афина забросила его на небо и пригвоздила к небесной оси.
 Дримас. (Дримант.) Некий царь в Элладе, упомянут вместе с Кофом и Кринаком. По Страбону, варварское имя.
 Евиалан. (Эвиалан.) Участник Калидонской охоты. Убит вепрем.
 Еврест. (+Эврест.+) Сын Гермеса и +Апталы+.
 Еврим. (Эврим./Эвримий.) Отец прорицателя Телема.
 Еврит. Отец Гиппаса.
 Иамб. (Ямб.) Герой, упомянутый в неясном контексте в поэме Арктина.
 Икар. Некий персонаж, муж Фанофеи.
 Ис. Герой, упомянутый в неясном контексте. Убит Гермионеем.
 Калифиесса. Ио Калифиесса звали первую жрицу Афины.
 Катрей. Мифическая птица, предвещает дождь.
 Киамит. («Бобовый»). Прозвище некоего героя, которому посвящён храм.
 Кианей. Некий герой, жених Елены.
 Кимон. По изображению на килике из Мюнхена, участник Калидонской охоты.
 Кирн. Герой, упомянутый Пифией.
 Клитий. Жених Елены.
 Клитий. Отец Долопа.
 Клитомед. Кулачный боец, побежденный Нестором.
 Коринн. Ученик Паламеда, первым написал «Илиаду» дорическими буквами.
 Крен. Некий Гераклид, гадатель.
 Крокус. Возлюбленный Милакс. Превращен в шафран или крокус. См. Кротон.
 Кротон. Герой, влюбленный в Смилаку. Превратился в шафран. Либо Крок.
 Лаон. Некий возлюбленный Диониса
 +Левкит.+ Сын Геракла. Возможно, спутан с Левконом.
 +Леодока.+ Родила от Ареса *** (испорчена рукопись).
 Лида. Возлюбленная Сатира.
 Ликаон. Некий сын Ареса, противник Геракла.
 Ликург. «Пенфилеев». Некий герой, убитый своим сыном.
 +Малей.+ Некий персонаж утерянной главы Гигина.
 Меланей. Отец Автоноя.
 Мелес. Его свадьбу описывает Асий.
 Мелий («Ясень») Согласно истолкованию, это человек, по которому назвали других людей, и сложился миф, что первое поколение людей возникло из ясеней.
 Менесфей. Участник Немейских игр в метании диска.
 Меонид. Имя Гомера.
 Мероп. Царь, живший на крайнем востоке. Смертный муж Климены, отчим Фаэтона и его сестер.
 Милакс. Возлюбленная Крокуса. См. Смилака.
 Милес. См. :en:Myles
 Неофей. Участник погребальных игр по Пелию, состязался в беге.
 Никей. На Олимпийских играх, проведенных Гераклом, победил в метании камня.
 Окн. Есть легенда, что он был трудолюбивым человеком, но имел расточительную жену. Изображен в Аиде на картине Полигнота в Дельфах. Название дается одной из пород птиц. Есть поговорка «плести веревку Окна». Вечно плетет канаты и утоляет голод осла. :en:Ocnus
 Орния. Нимфа, дочь Асопа и Метопы.
 Палемон. Сын Геракла и Автонои.
 Парфенос. Имя героинь.
 Пелагон. Участник Калидонской охоты. Убит вепрем.
 +Пелей.+ Некий сын Посейдона.
 Пенфид. Некий персонаж, проклявший брата Медусы.
 Пил. Сын Диодота. На погребальных играх по Пелию убит Кикном в бою с оружием.
 Пирей. Отец Автонои.
 Полидор. Атлет, побежденный Нестором.
 Полифонт. Царь, гостем которого был Мелампод.
 Порфей. (Портей.) Отец Эхиона.
 Прифея. ??.
 Промедонт. Некий герой. Изображен на картине Полигнота в Дельфах рядом с Орфеем по другую сторону ивы, в роще Персефоны. Возможно, любитель музыки.
 Птелеонт. Любовник Прокриды. Купец, под видом которого Кефал соблазнил её.
 Птерел. Участник Немейских игр в метании диска.
 Ройк. Согласно Харону из Лампсака, увидел дуб, готовый упасть, и велел рабам подпереть его, а нимфа дуба в благодарность стала его возлюбленной. Однако позже она разгневалась и ослепила его. Возможно, миф упоминает Пиндар.
 Салмонида. Нимфа, предок Ясона и Фрикса.
 Сифон. (Ситон.) Двуединый, был то мужчиной, то женщиной.
 Смилака. Героиня, возлюбленная Кротона. Превратилась в тис.
 Спинтер. Сын Гефеста.
 Схеней. Сын Автоноя и Гипподамии. Оплакивал брата и превращен в птицу.
 Телем.
 Триз. Легендарный тиран.
 Трикон. Сын Посейдона и плеяды Келено
 Тритонида. С тройным ликом.
 Фан. Сын Диониса. Аргонавт.
 Фанофея. Жена Икара. Изобрела героический гексаметр.
 Фемий. (?) Жених Елены.
 Фенид. (Файнид.) Изобретатель игры в мяч — фенинды.
 Фенон. (Файнон.) Когда Прометей создавал людей, он наделил Фенона особой красотой. Прометей задумал скрыть его, но Эрот известил об этом Зевса. Тогда Гермес убедил Фенона явиться к Зевсу и обрести бессмертие, тот поместил его среди звезд.
 Ферс. Некий возлюбленный Гермеса Ферас??
 Фесторид. Некий герой, отец Дамаса.
 Фито. Одна из сивилл.
 Фоант. Некий герой, открывший серебро.
 Фрасий. Сын Нелея.
 Фрастор. Участник Олимпийских игр, проведенных Гераклом. Победил в метании дротика.
 Халкида. Нимфа, дочь Асопа и Метопы.
 Хелона.
 Херий. Раб, убитый Гераклом
 Хон. Некий возлюбленный Геракла
 Хромий (сын Геракла). Участник Немейских игр в гонках колесниц.
 Эродий. Сын Автоноя и Гипподамии. Оплакивал брата и превращен в птицу (белую цаплю).
 +Эфокей.+ (имя испорчено в рукописи) Сын Посейдона и плеяды Алкионы.

Примечания 

Древнегреческая мифология по регионам
Списки:Древняя Греция